Kuning steht für:

 Kuning (Gemeinde Ober-Grafendorf), ein Ortsteil von Ober-Grafendorf
 eine der indonesischen Badasinseln, siehe Kuning (Insel)
 althochdeutsch für König